Флаг сельского поселения «Бессо́новский сельсовет» Бессоновского муниципального района Пензенской области Российской Федерации.

Описание 
«Флаг представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое на три вертикальные полосы: зелёные по краям (в 3/10 длины полотнища каждая) и посередине красную; посередине полотнища помещены фигуры герба: жёлтое солнце с изображением глаза голубым, чёрным и белым цветом, и вдоль нижнего края три жёлтые луковицы».

Обоснование символики 
Флаг Бессоновского сельсовета разработан на основе герба, который языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности Бессоновки.

Композиция флага гласная, обозначающая название села Бессоновка, символизирующая неусыпную защиту родной земли, дозор без сна, так как Бессоновка была с XVII века казачьей заставой, оберегающей подступы к Пензе. Недремлющее око обозначает благородство и бдительность бессоновцев, охранявших северные рубежи губернии от набегов кочевых народов.

В годы Великой Отечественной войны ратные подвиги бессоновцев были вписаны в историю отчизны. Красный цвет — символ мужества, силы, труда, красоты; на флаге сельсовета это память о прошлом, о ратных подвигах и традициях прежних поколений, это и устремление в будущее.

Зелёные полосы и три жёлтые (золотые) луковицы обозначают изобилие земли бессоновской, на которой более 300 лет жители выращивают знаменитый не только в России, но и за рубежом лук сорта Бессоновский.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, молодости и жизненного роста.

Центр флага венчает пламенеющее золотое солнце, символизирующее возрождение и воскрешение прежнего значения Бессоновки как исторической оборонной заставы Пензы.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности, урожая, солнечного тепла.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Голубой цвет — символ чести, благородства, духовности, возвышенных устремлений.

Примечания 

Флаги с изображением солнца
Глаз в геральдике